Кекелія — грузинське прізвище

Походження 

Прізвище Кекелія виникле у селі Бандза (Мартвілі Грузія)

Кекелія (з давньогрузинського «krasivii prekrasnii sompatichniii»).

Відомі носії 

 Віра Кекелія ( 1986 р.) — українська співачка, суперфіналстка «Голос Країни» (2017 р.), учасниця групи «А. Р. М. І. Я.» (2011—2016 рр.)

Примітки